Cumberbatch ist der Familienname folgender Personen:

 Benedict Cumberbatch (* 1976), britischer Schauspieler
 Edmund Abraham Cumberbatch Olive (1844–1921), britisch-australischer Auktionator und Naturforscher
 Gavin Cumberbatch (* 1983), barbadischer Squashspieler
 Henry Arnold Cumberbatch (1858–1918), britischer Diplomat
 Lawrence Henry Cumberbatch (1827–1885), britischer Förster
 Timothy Carlton Cumberbatch (* 1939), britischer Schauspieler
 Tulivu-Donna Cumberbatch (1950–2022), amerikanische Jazzsängerin